Lyonpo Sangay Ngedup, né le , est un homme d'État bhoutanais. Il fut Premier ministre du Bhoutan de 1999 à 2000, et de 2005 à 2006.

Biographie 
Sangay Ngedup est né dans le village de Nobgang, à Punakha. Il a un frère et cinq sœurs; quatre de ses sœurs sont reines du Bhoutan. Ngedup est l'oncle de l'ancien roi Jigme Singye Wangchuck.

Il a été éduqué à St Stephen’s College, New Delhi, Inde. En 1976, il entra dans le service diplomatique bhoutanais. En 1977, il travailla à la mission permanente du Bhoutan auprès des Nations unies, à New York, puis à l'ambassade du Bhoutan en Inde. En 1989, il devint ambassadeur de son pays au Koweït.

Il occupa par la suite divers postes au gouvernement, avant d'être nommé ministre de la Santé et de l'Éducation en 1998. Il fut Premier ministre du  au , et du  au . Il fut également ministre de l'Agriculture de 2003 à 2007.

En , il quitta le gouvernement pour commencer une carrière politique, dans le cadre de la transition du Bhoutan vers la démocratie. Il fonda le Parti démocratique populaire, et participa aux élections législatives du 24 mars 2008, les premières élections démocratiques au Bhoutan. Il annonça que sa politique, s'il était élu Premier ministre, serait fondée sur le concept de bonheur national brut voulu par le roi. Il perdit l'élection dans sa circonscription, et son parti ne remporta que trois sièges sur les 47 à pourvoir.

Sangay Ngedup a participé avec succès en 2002 à une marche à pied longue de , destinée à promouvoir la quête de fonds pour le maintien de la gratuité des services de santé essentiels.

Lyonpo Sangay Ngedup est également président honoraire de l'association des scouts du Bhoutan.

Ascendance

Notes 

Naissance en juillet 1953
Premier ministre du Bhoutan
Ministre bhoutanais de l'Agriculture
Ministre bhoutanais de la Santé